Coreopsideae es una tribu de plantas con flores perteneciente a la subfamilia Asteroideae dentro de la familia de las asteráceas. Tiene los siguientes géneros.

La tribu Coreopsideae se creó cuando se subdividió la antigua tribu Heliantheae, Cassini, 1819, como consecuencia de estudios moleculares. Las nuevas tribus recibieron los nombres de Bahieae, Chaenactideae, Coreopsideae, Helenieae y, finalmente, Heliantheae  (sensu stricto).

Taxonomía
En su clasificación de 1981, Harold Ernest Robinson coloca Coreopsidinae como subtribu de Heliantheae . 

Más recientemente, los estudios filogenéticos han permitido dividir Coreopsideae, elevándola a la categoría de una tribu propia.  Junto con Heliantheae forma el clado Phytomelanic Cipsela , caracterizado por la presencia en la cipsela de una capa de fitomelanina. Las relaciones filogenéticas entre las diversas tribus de esta agrupación se ilustra mediante el siguiente cladograma :

Subtribus y géneros
La tribu Coreopsideae comprende 3 subtribu y 30 género:

Subtribu Chrysanthellinae
Chrysanthellum Pers. (14 spp.)
Diodontium F.Muell. (1 sp.)
Eryngiophyllum Greenm. (2 spp.)
Glossocardia Cass. (12 spp.)
Isostigma Less. (15 spp.)
Trioncinia (F.Muell.) Veldkamp (1 sp.)

Subtribu Coreopsidinae
Bidens L. (249 spp.)
Coreocarpus Benth. (6 spp.)
Coreopsis L. (102 spp.)
Cosmos Cav. (42 spp.)
Cyathomone S.F.Blake (1 sp.)
Dahlia Cav. (42 spp.)
Dicranocarpus A.Gray (1 sp.)
Ericentrodea S.F.Blake (6 spp.)
Fitchia Hook.f. (7 spp.)
Goldmanella Greenm. (1 spp.)
Henricksonia B.L.Turner (1 sp.)
Heterosperma Cav. (7 spp.)
Hidalgoa La Llave (3 spp.)
Megalodonta Greene (1 spp.) 
Moonia Arn. (6 spp.)
Narvalina Cass. (1 sp.)
Oparanthus Sherff (3 spp.)
Petrobium R.Br. (1 sp.)
Selleophytum Urb. (1 sp.)
Thelesperma Less. (13 spp.)

Subtribu Pinillosiinae
Koehneola Urb. (1 sp.)
Pinillosia Ossa ex DC. (1 sp.)
Tetraperone Urb. (1 sp.)

Incertae sedis
Staurochlamys Baker (1 sp.)

Algunas especies

Referencias

Enlaces externos